Даниил Мороз:
 Мороз, Даниил Ефимович (1910—2002) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Мороз, Даниил Константинович (1841—1894) — украинский писатель. Примечания